Escalloniaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Escalloniaceae ingår i ordningen Escalloniales, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Escalloniaceae 132 arter. 

Escalloniaceae är enda familjen i ordningen Escalloniales. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Escalloniaceae